Джек Уо́рнер ()
 Уорнер, Джек Леонард (1892—1978) — американский и канадский продюсер и киномагнат еврейского происхождения.
 Уорнер, Джек (актёр) (1895—1981) — английский киноактёр.
 Уорнер, Джек (1883) — английский футболист.
 Уорнер, Джек (1898) — английский футболист.
 Уорнер, Джек (1911) — валлийский футболист.
 Уорнер, Джек (футбольный функционер) — тринидадо-тобагианский футбольный функционер, политик, бизнесмен.